Le terme sélénite possède plusieurs acceptions différentes :
 la sélénite est un vieux mot français féminin, attesté en 1611, désignant de façon savante la pierre à plâtre, le plâtre cru, la pierre à Jésus, la pierre gypseuse, l'alabastre, l'alabastrite, le verre de Marie (en lamelle), soit le gypse des ouvriers gypsiers ou des minéralogistes, ou encore le sulfate de calcium dihydraté des chimistes, sous de multiples formes en accord avec la variété de ses occurrences. Il provient du mot lune, soit en gréco-romain selênê, avec le suffixe -ite qualifiant à cette époque un rapport matériel ou spirituel. L'influence de l'astre lunaire était autrefois supposée pour expliquer les grandes variétés de faciès, et même de comportement, du matériau rocheux gypse à la chaleur et ses produits de chauffage, avec l'eau ;
 la sélénite désigne une belle variété cristalline du gypse, suivant une terminologie anglo-saxonne, qui provient elle-même de l'adoption lointaine en anglais scientifique du mot savant français,
 le mot est à l'origine de l'adjectif spécifique séléniteux. Une eau séléniteuse contient une quantité de sulfate de calcium qui la rend impropre à de multiples usages. Chauffée ou mélangé à un savon, cette eau dure laisse un fin précipité ou dépôt de gypse. Les eaux séléniteuses cumulent souvent aussi d'autres impuretés, à base d'argiles, de calcaire ou de silice ;

 un Sélénite est un habitant imaginaire de la lune ; le mot masculin est attesté à partir de 1810. De même étymologie que la première assertion, le mot exprime une signification opposée à celle de Terriens, il a surtout été employé péjorativement pour qualifier les scientifiques astronomes, menant des études de sélénologie ou sélénographie ;
 l'adjectif induit sélénite, usité de façon précieuse bien avant 1969 et la popularisation des missions Apollo américaines, signifie « lunaire, relatif à la lune, à la surface lunaire visible ». Le sol sélénite est le sol lunaire ;

 le mot sélénite, de genre masculin, désigne aujourd'hui, en chimie, tout sel produit par réaction de l'acide sélénieux  et une base quelconque. Attesté en 1842, le mot possédait même un sens plus étendu, signifiant « relatif ou contenant du sélénium ». Il qualifie ainsi la chimie du sélénium, un élément chimique proche du soufre découvert en 1817 par des chimistes suédois autour de Berzelius ;
 ce dernier mot est aussi employé comme adjectif. Par exemple, il qualifie l'ion sélénite, dérivé de l'acide sélénieux, acide instable obtenu par oxydation du sélénium,
 il existe aujourd'hui d'autres adjectifs sélénié ou sélénifère qui ont pris les mêmes significations relatives à l'élément chimique sélénium et à ses composés ;

 le bouillon au sélénite est un milieu de culture en microbiologie.